Гољаска има више значења:

 Гољаска (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Гољаска (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији